Kraljevec Radobojski je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Radoboj, Krapinsko-zagorska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 50 stanovnika te 16 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u sastavu Općine Radoboj